Greenville har flere betydninger:

Stednavne

Canada 
 Greenville, Nova Scotia

Liberia 
 Greenville, Liberia

USA 
 Greenville, Alabama
 Greenville, Californien
 Greenville, Connecticut
 Greenville, Delaware
 Greenville, Florida
 Greenville, Georgia
 Greenville, Illinois
 Greenville, Indiana
 Greenville, Iowa
 Greenville, Kentucky
 Greenville, Louisiana
 Greenville, Maine
 Greenville, Massachusetts
 Greenville, Michigan
 Greenville, Mississippi
 Greenville, Missouri
 Greenville, Nevada
 Greenville, New Hampshire
 Greenville, New York
 Greenville, North Carolina
 Greenville, Ohio
 Greenville, Oregon
 Greenville, Pennsylvania
 Greenville, Rhode Island
 Greenville, South Carolina
 Greenville, Texas
 Greenville, Utah
 Greenville, Virginia
 Greenville, Wisconsin